Гаскелл (), также Гэскелл — английское имя собственное.

 Гаскелл, Люси (род. 1980) — английская актриса.
 Гаскелл, Питер (XVIII—XIX века) — английский врач и философ.
 Гаскелл, Соня (1904—1974) — голландский балетмейстер, педагог и хореограф.
 Гаскелл, Уолтер Холбрук (1847—1914) — английский физиолог.
 Гаскелл, Элизабет (1810—1865) — английская писательница.
 Гэскелл, Дэвид (род. 1940) — английский футболист.